Безіменна — річка  в Україні, у  Барському районі  Вінницької області, ліва притока  Рову (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 9,6 км.

Розташування 
Бере  початок у селі Шевченка. Тече переважно на південний схід через Антонівку і впадає у річку Рів, праву притоку Південного Бугу.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 118 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви